Dit is een lijst van planetoïden 42201-42300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (42201) - || 2001 DH29|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42202) - || 2001 DC31|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42203) - || 2001 DB35|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42204) - || 2001 DW35|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42205) - || 2001 DT38|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42206) - || 2001 DJ41|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42207) - || 2001 DL46|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42208) - || 2001 DQ47|| 19 februari 2001 || NEAT
|-
| (42209) - || 2001 DF48|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42210) - || 2001 DL49|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42211) - || 2001 DO49|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42212) - || 2001 DO51|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42213) - || 2001 DU51|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42214) - || 2001 DA52|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42215) - || 2001 DO52|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42216) - || 2001 DX52|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42217) - || 2001 DK53|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42218) - || 2001 DN59|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42219) - || 2001 DY59|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42220) - || 2001 DC60|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42221) - || 2001 DA62|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42222) - || 2001 DT62|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42223) - || 2001 DC63|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42224) - || 2001 DT65|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42225) - || 2001 DV72|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42226) - || 2001 DO81|| 26 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (42227) - || 2001 DS93|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42228) - || 2001 DO95|| 18 februari 2001 || NEAT
|-
| (42229) - || 2001 DC99|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42230) - || 2001 DE108|| 19 februari 2001 || LONEOS
|-
| (42231) - || 2001 EM1 || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42232) - || 2001 EH2 || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42233) - || 2001 EL2 || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42234) - || 2001 EP2 || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42235) - || 2001 EM10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (42236) - || 2001 EP19|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (42237) - || 2001 EG21|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (42238) - || 2001 FF4 || 19 maart 2001 || T. Kobayashi
|-
| (42239) - || 2001 FB20|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (42240) - || 2001 FX34|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42241) - || 2001 FF45|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42242) - || 2001 FU61|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42243) - || 2001 FB65|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42244) - || 2001 FH65|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (42245) - || 2001 FB88|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (42246) - || 2001 FX121|| 29 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42247) - || 2001 FU156|| 26 maart 2001 || NEAT
|-
| (42248) - || 2001 FU186|| 18 maart 2001 || LONEOS
|-
| (42249) - || 2001 HZ27|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (42250) - || 2001 KS12|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (42251) - || 2001 LA || 1 juni 2001 || LINEAR
|-
| (42252) - || 2001 LU2 || 13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (42253) - || 2001 NQ12|| 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (42254) - || 2001 NX21|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (42255) - || 2001 OT22|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (42256) - || 2001 OA63|| 20 juli 2001 || LONEOS
|-
| (42257) - || 2001 OU68|| 16 juli 2001 || NEAT
|-
| (42258) - || 2001 OZ68|| 17 juli 2001 || NEAT
|-
| (42259) - || 2001 OD81|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (42260) - || 2001 OX82|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (42261) - || 2001 OC92|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (42262) - || 2001 PE6 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (42263) - || 2001 PA42|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (42264) - || 2001 QZ30|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (42265) - || 2001 QL69|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (42266) - || 2001 QZ77|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (42267) - || 2001 QJ81|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (42268) - || 2001 QO91|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (42269) - || 2001 QB117|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (42270) - || 2001 QA139|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (42271) - || 2001 QL154|| 24 augustus 2001 || R. A. Tucker
|-
| (42272) - || 2001 QH179|| 28 augustus 2001 || NEAT
|-
| (42273) - || 2001 QO245|| 24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (42274) - || 2001 QM264|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (42275) - || 2001 RG17|| 11 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42276) - || 2001 SV35|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (42277) - || 2001 SQ51|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (42278) - || 2001 SH265|| 25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42279) - || 2001 SP267|| 25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42280) - || 2001 SS267|| 25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42281) - || 2001 SW267|| 25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42282) - || 2001 SB283|| 22 september 2001 || LINEAR
|-
| (42283) - || 2001 SQ316|| 25 september 2001 || LINEAR
|-
| (42284) - || 2001 TV8 || 9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42285) - || 2001 TN40|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42286) - || 2001 TN41|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42287) - || 2001 TE51|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42288) - || 2001 TC65|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42289) - || 2001 TY105|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42290) - || 2001 TU114|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42291) - || 2001 TD121|| 15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42292) - || 2001 TN150|| 10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (42293) - || 2001 UZ3 || 17 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42294) - || 2001 UP5 || 21 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42295) - || 2001 UG17|| 23 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42296) - || 2001 UJ31|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42297) - || 2001 UL73|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42298) - || 2001 UP123|| 22 oktober 2001 || NEAT
|-
| (42299) - || 2001 UQ136|| 22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (42300) - || 2001 UU140|| 23 oktober 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten